Medaille für Wissenschaft und Kunst steht für:

 Medaille für Wissenschaft und Kunst (Oldenburg), 1861 gestiftet
 Medaille für Wissenschaft und Kunst (Bulgarien), 1883 gestiftet

Siehe auch:
 Medaille für Kunst und Wissenschaft